Tagro bezeichnet:

 Tagro (Mangaka), japanischer Mangaka
 Désiré Asségnini Tagro (1959–2011), ivorischer Politiker